Niemcy:
 Schleiden – dzielnica Heinsberga
 Schleiden – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Euskirchen
 Schleiden – były powiat

Osoby:
 Ludwig Schleiden – niemiecki malarz
 Rudolf Schleiden – niemiecki dyplomata